IUS steht als Abkürzung für:

 Inertial Upper Stage, eine Raketen-Oberstufe für die Raumfahrt
 International Union of Students, weltweiter Zusammenschluss nationaler Studentenverbände
 Intrauterinsystem, ein Verhütungsmittel

Siehe auch:
 Jus

IUS